Ирландия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже (Франция) в первый раз как независимая страна, но не завоевала ни одной медали.

Источники 
 The Boys In Green — The FAI International Story (1997): Sean Ryan

Ссылки 
  Футбол на олимпиаде 1924 года
 Ирландская футбольная сборная
 Полный статус Ирландии в футболе

Страны на летних Олимпийских играх 1924 года
1924 год в Ирландии